Vierter Stand bezeichnet:
 im englischen Sprachraum die Massenmedien, siehe auch Vierte Gewalt
 ansonsten die Arbeiterklasse, siehe auch Proletariat

Siehe auch:
 Der vierte Stand